Don Matteo – serie televisiva italiana
 Don Matteo – protagonista dell'omonima serie
 Don Matteo – fumetto ispirato all'omonima serie